Рибальська сільська рада — Одеська область, Татарбунарський район
 Рибальська сільська рада — Сумська область, Охтирський район